Toros Roslin - Armeens boekschilder (1210/16-1270)
Alexander Roslin - Zweeds portretschilder (1718-1793)
Laura Roslin - personage uit de science-fictionserie Battlestar Galactica (2004)
Roslin (Schotland) - dorp in het Schotse raadsgebied Midlothian. Ook gespeld als Rosslyn, of Roslyn
Rosslyn Chapel - een vijftiende-eeuws klooster in Roslin